Иоганн Готфрид Шедель или Иоганн Готфрид Шейден (; на русский лад Иван Иванович; ) — немецкий архитектор эпохи барокко, с 1713 г. работавший по приглашению Петра Великого в царской России, сначала в Санкт-Петербурге, затем в Киеве.

Биография 
Иоганн Готфрид Шедель родился в Силезии в 1680-х гг., приехал в Санкт-Петербург в 1713 году с семьей по приглашению светлейшего князя А. Д. Меншикова с определением жалования по контракту в 400 рейхсталеров (384 руб.) Строил дворцы Меншикова в Петербурге и в Ораниенбауме (1713—1727); перестраивал дом Меншикова в Кронштадте (совместно с И. Ф. Браунштейном), дворец «Фаворит» в Стрельне (1716), домовую церковь Воскресения Христова при василеостровском дворце.

После опалы Меншикова Шедель в 1727—1729 годах состоял в штате Канцелярии от строений в чине «палатного мастера». В 1729 году получает звание архитектора. В этом же году отправлен в Москву к обер-архитектору Ф. Растрелли и принял участие в строительстве кремлёвского Анненгофа. В Кремле спроектировал и заложил Благовещенскую церковь, Никольскую церковь — в с. Домодедово, строит колокольню Донского монастыря (закончена арх. А. Евлашевым).

В 1731 году Шедель переехал в Киев. Он возглавил работы в Киево-Печерской лавре, по перестройке зданий Софийского монастыря, здания Духовной Академии на Подоле (1732—1740), галереи на Ближних и Дальних пещерах, ключни с кельями, перестраивал дом митрополита, руководил возведением новой колокольни Киево-Печерской лавры. Вместе с ним на строительстве колокольни работали другие зодчие из Петербурга и Москвы: И. Я. Бланк, М. Г. Земцов, И. К. Коробов, И. Ф. Мичурин, Й. Я. Шумахер. Под руководством Шеделя в 1746 году возведены ворота ограды Софийского собора, иначе —  Брама Заборовского (укр. brama – «заграждение»), по фамилии заказчика, митрополита Заборовского. В этом сооружении необычно соединились западная и восточная традиции. Ворота украшены фронтоном с затейливым лепным орнаментом в народных традициях.

Шедель многократно подавал прошения об отъезде на родину, но не получал разрешения. С 1744 года он не получал жалованья, скончался в Киеве в крайней бедности 10 февраля 1752 года.

Известные  постройки 
 Большой Меншиковский дворец в Ораниенбауме (1711—1727)
 Дворец А. Д. Меншикова в Санкт-Петербурге (1716—1726), совместно с архитектором Фонтана. Шеделем пристроены с северной стороны два флигеля, образовавшие замкнутый двор; с западной- двухэтажный флигель с трёхэтажными «Наугольными палатами». В 1727 г. заложил фундаменты восточного крыла дворца. Оформлял дворцовые интерьеры. Построил отдельно стоящую дворцовую церковь Воскресения Христова (1713)
 Колокольня Киево-Печерской лавры (1731-45)
 Кловский дворец в Киеве
 Церковь Благовещения на Житном дворе (1731) на территории Московского Кремля (уничтожена в 1932 году)
 Ворота Заборовского. 1744—1746 гг.
 Староакадемический корпус Киево-могилянской академии.

Документальные фильмы 
 О Шеделе режиссёром Валентином Соколовским в 1995 году снят телевизионный фильм (Национальная телекомпания Украины, творческое объединение «Укртелефильм»). 
 Сюжет о петербургском периоде творчестве архитектора был снят для телефильма ВГТРК «Культура» «Красуйся, град Петров! Зодчие Франческо Фонтана, Иоганн Готфрид Шедель, Жан-Батист Леблон».

Примечания

Литература 
 Грабарь И. Э. Готфрид Шедель// Грабарь И. Э. Петербургская архитектура в XVIII—XIX веках. Спб., 1994
 Горбенко Е. В. Творчество архитектора И. Г. Шеделя. Автореф. дисс. … канд. искусствоведения. Л., 1975
 Андреева Е. А. Архитектор дворца И. Г. Шедель: трагическая судьба иностранца в России//Андреева Е. А. Петербургская резиденция А. Д. Меншикова в первой трети XVIII в.; описание палат, хором и сада. СПб., историческая иллюстрация, 2013 с.51-58

Русское барокко
Архитекторы Санкт-Петербурга
Архитекторы Российской империи
Архитекторы Украины
Украинское барокко
Архитекторы Киева
Архитекторы Москвы